La Casota (Montllobar), masia ruïnosa a l'antic poble de Montllobar, de l'antic terme de Fígols de Tremp

 La Casota (Vilanova de Sau), mas al municipi de Vilanova de Sau (Osona) 
 La Casota d'en Comes, masia aïllada a Sant Hilari Sacalm (la Selva) 
 La Casota de Matamala, masia a Sant Hilari Sacalm 
 Torre de la Casota, torre de vigilància al municipi de la Vall d'Uixó, en el camí que porta al castell, al nord de la ciutat
 Torre de la Casota (la Vall de Laguar), torre defensiva al terme municipal de la Vall de Laguar, propera a la localitat de Campell